El nombre de sitio de Zamora puede aludir a alguno de los siguientes asedios:

 Cerco de Zamora (1072), durante el que fue asesinado Sancho II de Castilla.
 Sitio de Zamora (1369-1371), impuesto por Enrique II de Castilla durante las Guerras Fernandinas.